Un Museo di anatomia umana è presente:
 presso la Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
presso la Seconda università di Napoli
 presso l'Università di Perugia
 presso l'Università di Pisa
 presso l'Università di Torino